Јолотепек има више значења:

 Јолотепек (Сантијаго де Анаја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Јолотепек (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику